Зачёт Кубка мира по биатлону 2016/2017 по эстафетным гонкам. 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты 

Эстафеты
2016 год в биатлоне
2017 год в биатлоне